Dioicomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1901 року.

Класифікація 
До роду Dioicomyces відносять 38 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1901. Preliminary diagnoses of new species of Laboulbeniaceae IV. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 37:19-45 - P.33

Роди грибів